Harbich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Harbich (1887–1970), deutscher Bariton und Opernsänger
 Helmut Harbich (* 1932), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Milo Harbich (1900–1988; gebürtig Emilio Harbich), deutscher Filmeditor und Filmregisseur